Лагеркранц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лагеркранц, Давид (род. 1962) — шведский журналист и писатель.
 Лагеркранц, Роза (урождённая Шмидт; род. 1947) — шведская писательница.
 Лагеркранц, Улоф (1911—2002) — шведский поэт, литературовед и публицист.